«Орёл и решка» — российский художественный фильм режиссёра Георгия Данелии 1995 года по мотивам повести Владимира Маканина «На первом дыхании».

Сюжет 
Главный герой, инженер-газовик Олег Чагин (Кирилл Пирогов), приезжает с Севера, где зарабатывал деньги на свадьбу, в Москву — по сообщению, что его невеста Лена уже вышла замуж за другого — Вадима Климова. Олег собирается вернуть Лену обратно. Хитростью он устраивается к Лене на работу, но всё безуспешно.

Случайный знакомый — «новый русский» Гоша (Леонид Ярмольник) оставляет Олегу квартиру, так как уезжает по делам в Гонконг. Олег увлекается другой девушкой — Зиной Прищепкиной. У Зины есть бывший муж — зэк, к которому девушка летит на свидание. Олег сопровождает Зину на самолёте в Сочи (заработанных на Севере денег пока хватает на всё).

Лена попадает в автокатастрофу и оказывается в больнице в тяжёлом состоянии, о чём Олегу сообщает друг. Олег быстро возвращается в Москву, тайком проникает в больницу и узнаёт, что больной Климовой может помочь только очень дорогое лекарство, которое некому купить. Олег покупает это лекарство и передаёт его доктору, лечащему больную Климову. После этого у него украдена куртка, в которой он держал все свои деньги. Теперь ему приходится подрабатывать на разных грязных и тяжёлых работах, пытаясь добыть хоть какие-то средства на существование. Квартиру Гоши Олег сдаёт хитрым цыганам (которые впоследствии, разорив квартиру и не заплатив, сбежали), ему негде жить — он ночует в подъездах и получает крупозное воспаление лёгких.

Случайно ему встречается та самая Зина, которая приводит Олега к себе домой, лечит и ухаживает за ним. Болезнь длится долго, а когда отступает, Олег узнаёт, что Лена уже выписана из больницы, её состояние не было таким тяжёлым, а по иронии судьбы Олег добывал средства на лекарство для однофамилицы мужа Лены, лежавшей в той же палате. Оказалось, Лена не взяла фамилию мужа и оставила себе после замужества свою девичью фамилию. Воодушевлённый, он отправляется к Лене домой, но попадает прямиком на помолвку Лены и хирурга из больницы, в которой она лежала. С Вадимом её любовные отношения окончательно разорваны.

Олег возвращается на Север вместе с Зиной, где она выходит за него замуж. Под влиянием возникшего чувства к спасшей его девушке Олег называет в честь Зины буровую установку «Прищепкиной».

Информация о фильме 
Бюджет картины был небольшим, поэтому на съёмки в Сочи киногруппа вылетела всего на два дня. Эпизоды, связанные с пребыванием героя на Севере, снимали в Новом Уренгое. Для нескольких московских сцен Георгий Данелия и Геннадий Карюк предоставили собственные квартиры.
 
«Орёл и решка» тяготеет к комедии, однако на одной из пресс-конференций режиссёр назвал свою картину «лекарством против стресса» и это сочетание стало неформальным жанровым определением фильма.

Отличия от книги 
В повести действие происходит ещё в советские времена, тогда как в фильме оно перенесено уже в 1990-е годы. Девушку главного героя в фильме зовут Елена, в книге — Галина. Сюжетная линия о том, как Олег, ни о чём не подозревая, по ошибке помогал с лекарством и дорогостоящей операцией не своей возлюбленной, а однофамилице её мужа, в повести отсутствует. Если по финалу фильма становится ясно, что в итоге Олег и Зинаида поженились, уехав на его место работы на Север, то в книге главный герой просто попрощался с девушкой, вернувшись в свой маленький городок, к прежнему начальнику, с которым поссорился в самом начале повествования из-за письма друга, где Олег узнал, что его невеста вышла замуж.

В ролях 
 Кирилл Пирогов — Олег Чагин
 Полина Кутепова — Зина Прищепкина
 Олег Басилашвили — Валентин Петрович Савицкий, профессор
 Станислав Говорухин — Зосима Петрович, начальник «Газпрома»
 Леонид Ярмольник — Гоша, новый русский
 Иван Рыжов — Тимофеич, представитель «Газпрома» в Москве
 Сергей Швыдкой — Андрей, друг Чагина
 Наталья Рассиева — Лена Колычева, невеста Чагина
 Геннадий Назаров — Вадик Климов, муж Лены
 Ирина Шеламова — Лариска, двоюродная сестра Зины
 Галина Петрова — Клавдия Климова, соседка Лены по палате
 Юрий Рост — участковый терапевт
 Нина Гребешкова — соседка Лены по палате

В эпизодах 

 Игорь Верник — Феликс Бармаков, олигарх, приятель Чагина
 Роман Мадянов — муж Климовой
 Екатерина Жемчужная — цыганка
 Фёдор Куйбида — Анатолий Васильевич, хирург
 Ольга Машная — Антонина, медсестра
 Зоя Исаева — Федулова, пенсионерка, майор милиции в отставке
 Елена Анисимова — санитарка
 Виталий Макаров — Фёдоров, санитар
 Марианна Шульц — Маша, жена Андрея
 Наталья Позднякова — коллега Лены
 Анатолий Калмыков — охранник в больнице
 Карэн Бадалов — муж Лариски
 Алиса Богарт — стюардесса (в титрах Анна Богачёва)
 Игорь Ветров — сержант милиции
 Андрей Казаков — сосед Чагина в самолёте
 Ярослав Бойко — водитель Бармакова
 Егор Пазенко — охранник Бармакова
 Павел Сафонов — Валентин, милиционер
 Юрий Степанов — Герасим, работник «Газпрома»
 Рене Хобуа — не снимался в фильме, хотя присутствует в титрах
 Георгий Данелия — инженер-конструктор (нет в титрах)

Съёмочная группа 
 Авторы сценария: Георгий Данелия, Сергей Дернов
 Режиссёр-постановщик: Георгий Данелия
 Оператор-постановщик: Геннадий Карюк
 Художник-постановщик: Юрий Кладиенко
 Продюсер: Аркадий Стариковский
 Композитор: Гия Канчели
 Дирижёр: Сергей Скрипка

Награды 
 Государственная премия Российской Федерации в области киноискусства 1996 года (29 мая 1997 года) — Георгию Данелии за художественные фильмы «Паспорт», «Настя», «Орёл и решка».
 1997 — Главный приз международного фестиваля фильмов о любви «Love is Folly» в Варне (Болгария).
 1996 — Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» — специальный приз жюри.
 1995 — Диплом кинопрессы за лучший актёрский дебют 1995 года — Кириллу Пирогову.
 1996 — РКФ «Литература и кино» в Гатчине — Большой приз жюри — Кириллу Пирогову.

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы России 1995 года
Кинокомедии 1995 года
Трагикомедийные фильмы России
Фильмы Георгия Данелии
Фильмы с музыкой Гии Канчели
Экранизации произведений Владимира Маканина
Студия «Ритм»
Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы на русском языке
Фильмы о Москве